Становништво Новог Сада

Становништво према националности 
Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Општинско подручје

Урбано подручје (без Петроварадина и Сремске Каменице)

Становништво према полу и старости 
У насељу Нови Сад живи 156.328 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39.8 година (38.3 код мушкараца и 41.2 код жена).

Према полу

Према старости

Домаћинства 
У насељу има 72.513 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2.63.

Брак

Занимање

Промена броја становника током 20. века

Види још 
 Демографска историја Новог Сада

Референце

Спољашње везе 
 НС-информатика, стање из регистра становништва (2005. година)
 Републички завод за статистику 

Историја Новог Сада
Демографија Србије